Александров, Анатолий Александрович (1861—1930) — русский и советский литератор, редактор-издатель, поэт.
 Александров, Анатолий Александрович (1918—1968) — советский кларнетист.
 Александров, Анатолий Александрович (1938—2006) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда.
 Александров, Анатолий Александрович (род. 1951) — с 2010 года ректор МГТУ имени Баумана.